Alejandro Goic puede referirse a:

Alejandro Goic Goic (1929-2021), médico chileno;
Alejandro Goic Jerez (n. 1957), actor chileno, hijo del anterior;
Alejandro Goić Karmelić (n. 1940), sacerdote chileno.